Melão
Melão - o órgão presente na cabeça dos cetáceos
Praia do Melão
Mulher Melão

Desambiguação